Бялыни́цкий-Бируля́ () — белорусско-польская фамилия. Известные носители:
 Бялыницкий-Бируля, Алексей Андреевич (1864—1937) — русский зоолог, член-корреспондент АН СССР (1923).
 Бялыницкий-Бируля, Андрей Симплицианович (1825—1916) — русский метеоролог.
 Бялыницкий-Бируля, Борис Андреевич (1875—1918) — русский судебный и церковный деятель, член Поместного собора 1917 года.
 Бялыницкий-Бируля, Витольд Каэтанович (1872—1957) — белорусский и русский живописец-пейзажист.

Примечания